Méh- és darázsfészkek
 Darázsfészek, sütemény

Film
 Darázsfészek (Kohout plaší smrt), 1962-es csehszlovák film Vladimír Cech rendezésében
 Darázsfészek (Hornets' Nest), 1970-es olasz–amerikai film Phil Karlson és Franco Cirino rendezésében
 Darázsfészek (Flying Virus), 2001-es amerikai–brazil film Jeff Hare rendezésében
Irodalom
 Darázsfészek (The Wasp's Nest), Agatha Christie egyik novellája, színdarabja (1937)